Weyersberg bezeichnet:

 Weyersberg (Solingen), einen Ortsteil der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Albert Weyersberg (1861–1937), einen deutschen Industriellen und Heimatforscher
 Weyersberg, Kirschbaum & Cie., einen Solinger Hersteller von Blankwaffen und Fahrradteilen, siehe Patria WKC
Siehe auch:
 Weihersberg